Сампер — фамилия и топоним.
 Сампер Писано, Эрнесто (род. 1950) — президент Колумбии с 7 августа 1994 по 7 августа 1998. Член Колумбийской либеральной партии.
 Сампер, Серхи (род. 1995) — испанский футболист, полузащитник клуба «Виссел Кобе».

Топоним 
 Сампер-де-Каланда — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон.
 Сампер-дель-Сальс — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон.